Sawley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Sawley, Lancashire, ort i England, 
 Sawley, Derbyshire, ort i England, 
 Sawley, North Yorkshire, ort i England,